Урусвати (; «свет утренней звезды»; ):

 «Урусвати» (1928, Индия) — Институт гималайских исследований супругов Елены и Николая Рерихов; с 1993 года входит в Международный мемориальный трест Рерихов.
 «Урусвати» — журнал, который редактировал Юрий Рерих.

См. также 
 Аврора | Заря | «Утренняя заря в восхождении» (Я. Бёме, 1612)
 Лакшми | Майтрея | София

Примечания